Keizer Leopold II, keizer van het Heilige Roomse Rijk, koning van Bohemen en Hongarije
Leopold II van België, koning der Belgen